MTV Europe Music Award в номінації «Найкращий рок-виконавець» присуджується з 1994. Під час церемонії вручення нагород 2002 року ця категорія була розділена, створюючи додаткову нагороду під назвою Найкращий хард-рок-виконавець. Найбільшу кількість нагород цієї номінації здобував Linkin Park - 5 раз, а Coldplay, Thirty Seconds to Mars та Green Day - по три рази.

Переможці та номінанти 
Переможці вказані першими і виділені жирним.

1990-ті

2000-ті

2010-ті

Примітки 

Нагороди, засновані 1994
MTV Europe Music Awards
Рок-музика